Tejupá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tejupá (kommun), São Paulo, 
 Tejupá (ort), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar